Lille Amalienborg har flere betydninger:

 Lille Amalienborg (Albertslund) - en af Kriminalforsognets bygninger i Albertslund
 Lille Amalienborg (Dag Hammarskjölds Allé) – et palæ på Østerbro i København.
 Lille Amalienborg (Grindsted) – en større gård ved Grindsted.
 Lille Amalienborg (Horsens Boligselskab) – et andelsboligselskab i Horsens.